Elite Hotel — второй студийный кантри-альбом американской певицы Эммилу Харрис, выпущенный в декабре 1975 года на рекорд-лейбле Reprise Records. Пластинка возглавила чарт Top Country Albums, заняла строчку № 25 в Billboard 200 и получила премию «Грэмми» в номинации «Лучшее женское вокальное кантри-исполнение». Синглы «Together Again» и «Sweet Dreams» достигли вершины Hot Country Songs, а «One of These Days» позиции № 3. Как и его предшественник Pieces of the Sky, альбом содержал разноплановый материал в диапазоне от Хэнка Уильямса до The Beatles, но имел более жесткое звучание. На этой пластинке певица записывалась с её новой аккомпанирующей группой — The Hot Band.

Об альбоме 
Несколько песен на альбоме изначально записывались ещё для Pieces of the Sky, но не вошли в него, например, «Here, There and Everywhere» группы The Beatles. Пластинка стала одним из крупнейших трибьютов творчеству Грэма Парсонса в карьере певицы. Здесь его наследие представляли сразу три композиции — «Sin City», «Ooh Las Vegas» и «Wheels». В честь последней изначально даже планировалось назвать сам альбом. Среди классики жанра кантри присутствовали баллады «Together Again» Бака Оуэнса и «Sweet Dreams» Дона Гибсона. Также певица сделала популярной малоизвестную ранее песню «One of These Days» из репертуара Джорджа Джонса.

В целом Elite Hotel продолжал тенденцию к разнородности материала, заложенную на Pieces of the Sky. Однако при этом альбом звучал грубее и острее, нежели его предшественник. В частности, пластинка имела больше развесёлых и быстрых композиций, вроде «Feelin’ Single, Seein’ Double» Уэйна Кемпа, «Jambalaya» Хэнка Уильямса или «Amarillo». Последнюю Харрис помог сочинить Родни Кроуэлл, чья песня «Till I Gain Control Again» также присутствует на альбоме. Вокально певица отошла от успешно использованного ей на Pieces of the Sky образа «раненой птицы» и на этот раз звучала более матёро и поучительно, особенно, в таких песнях как «Amarillo» и «Ooh Las Vegas».

На этой пластинке Харрис впервые записывалась со своей новой группой The Hot Band, в которую среди прочих вошёл Кроуэлл, а также Джеймс Бёртон и Глен Хардин из ансамбля Элвиса Пресли. В числе гостей на альбоме отметились Линда Ронстадт, пианист Билл Пэйн из группы Little Feat и автор-исполнитель Джонатан Эдвардс. Площадкой для рекорд-сессий вновь стал особняк в Беверли Хиллз и мобильная студия-трейлер Enactron Truck продюсера Брайана Ахерна. Часть песен записывалась на концерте в голливудском клубе Roxy Theatre с наложением отдельных партий в студии. Среди них была и ставшая хитом композиция «Sweet Dreams», для которой гитару в трейлере прописал Берни Лэдон из группы Eagles.

Как отмечает Херб Педерсен, исполнявший вокальные гармонии на большинстве треков с Elite Hotel, общий фокус и подход на альбоме являлся схожим с Pieces of the Sky, но теперь участники рекорд-сессий были крайне воодушевлены, а их работой двигала определённая идейная мотивация. Прогрессивность студии Enactron Truck и качество сделанных в ней записей в то время привлекали внимание кантри-сцены и музыкальной индустрии Нэшвилла. Хотя у вовлечённых в создание альбома людей и не было презрения к «столице кантри», но они стремились продемонстрировать, что в Лос-Анджелесе тоже есть великолепные музыканты и Нэшвилл — отнюдь не единственное место, где можно делать кантри. В 2004 году вышло отреставрированное переиздание Elite Hotel с двумя бонус-треками: «You’re Running Wild» (дуэт Харрис и Кроуэлла) и «Cajun Born» с партиями аккордеона в исполнении Джо Эль Сонье и фиддла от Рики Скэггса.

Релиз 
Пластинка возглавила чарт Top Country Albums и попала на позицию № 25 в Billboard 200. Синглы «Together Again» и «Sweet Dreams» заняли вершину чарта Hot Country Songs. Песня «One of These Days» достигла там же строчки № 3, а «Here, There and Everywhere» — № 65 в чарте Hot 100. Альбом также принёс Харрис первую премию «Грэмми» — в номинации «Лучшее женское вокальное кантри-исполнение». По продажам Elite Hotel получил золотой статус.

Трек-лист 

Бонус-треки в переиздании 2004 года:

 «You’re Running Wild» (с Родни Кроуэллом) (Рэй Эдентон, Don Winters) — 1:44
 «Cajun Born» (с Джо Эль Сонье) (Джо Эль Сонье, Кермит Гоелл) — 3:19

Чарты

Музыканты 

 Брайан Ахерн — акустическая гитара, бас
 Майк Олдридж — добро
 Байрон Берлайн — фиддл, мандолина
 Даян Брукс — бэк-вокал
 Джеймс Бёртон — электрогитара
 Родни Кроуэлл — электрогитара, бэк-вокал
 Рик Кана — акустическая гитара
 Ник Декаро — оркестровки
 Хэнк Девито — педал-стил
 Джонатан Эдвардс — бэк-вокал
 Амос Гарретт — электрогитара
 Эмори Горди — бас, бэк-вокал
 Глен Хардин — фортепиано, электропианино, оркестровки
 Эммилу Харрис — вокал, акустическая гитара
 Бен Кит — педал-стил
 Берни Лэдон — акустическая гитара, бэк-вокал
 Билл Пэйн — фортепиано
 Херб Педерсен — акустическая гитара, банджо, бэк-вокал
 Мики Рафаэль — гармоника
 Линда Ронстадт — бэк-вокал
 Фэйсу Старлинг — бэк-вокал
 Джон Старлинг — акустическая гитара, бэк-вокал
 Рон Татт — ударные
 Джон Уэйр — ударные

Техперсонал 
 Брайан Ахерн — продюсер, звукоинженер
 Bradley Hartman — звукоинженер
 Rudy Hill — звукоинженер
 Stuart Taylor — звукоинженер
 Miles Wilkinson — звукоинженер

Литература

Примечания 

Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Эммилу Харрис
Кантри-альбомы
Альбомы Reprise Records
Альбомы 1975 года
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы — лауреаты премии «Грэмми»